Fuzûlî (c. 1483 – 1556), Turks dichter
Füzuli (doorverwijspagina), plaats en district in Azerbeidzjan